Войневичский сельсовет — административная единица на территории Дятловского района Гродненской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Войневичи.

Состав 
Войневичский сельсовет включает 15 населённых пунктов:
 Великие Шестаки — деревня
 Войневичи — агрогородок
 Горка — деревня 
 Довгяловичи — деревня 
 Ёцевичи — деревня
 Заречье — деревня
 Ледины — деревня
 Малые Шестаки — деревня
 Марковичи — деревня
 Петрашулевичи — деревня
 Пруд — деревня
 Спасюки — деревня
 Студеровщина — деревня
 Талевичи — деревня
 Хоробровичи — деревня

См. также 
 Дятловский район

Примечания

Ссылки 
 Дятловский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Дятловского района